Žerotín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Žerotín (okres Louny)
 Žerotín (okres Olomouc)